Luque puede referirse a:

Topónimos
Luque, localidad de la Argentina;
Luque, localidad de España;
Luque, localidad de Paraguay;

Apellido
Emilio Luque Morata, médico español.
Gilma  Luque
Albert Luque, futbolista español;
Alejandro Luque Domínguez, doctor y precursor de la Revolución Mexicana;
Carlos Luque, futbolista argentino;
Francisco Luque, escultor español;
José Juan Luque Jiménez, futbolista español;
Julián Luque, futbolista español;
Leopoldo Jacinto Luque, futbolista argentino;
Mateo Luque (1820–1874), político argentino, último gobernador federal de la provincia de Córdoba;